The Fugitive (televisieserie 1963-1967), een Amerikaanse dramaserie uit 1963.
The Fugitive (televisieserie 2000), een remake van deze serie uit 2000
The Fugitive (televisieserie 2020), een remake van deze serie uit 2020
The Fugitive (1993), een verfilming van de serie uit 1963.
The Fugitive (1963), met  William Conrad en David Janssen uit 1963
The Fugitive (1947), een film uit 1947.
The Fugitive (1910), een film uit 1910.
The Fugitive (toneelstuk), een toneelstuk uit 1953.
The Fugitive (The Twilight Zone),  een aflevering van The Twilight Zone.
The Fugitive (Armstrong Circle Theatre), een aflevering van Armstrong Circle Theatre.
The Fugitive (Tony Banks), een album van Tony Banks.
The Fugitive (lied), een lied van Merle Haggard.